Mojkovac (chirilic: Мојковац; pronunțat: Moikovaț) este un oraș din Muntenegru, situat în regiunea de nord a țării. Are o populație de 4.120 de locuitori (conform recensământului din 2003). Mojkovac este și reședința comunei cu același nume, cu o populație de 10.066 de locuitori.

Demografie

Referințe

Legături externe

 Mojkovac municipality

 

Orașe din Muntenegru
Comuna Mojkovac